Химна Уједињених Арапских Емирата, (), такође позната и као ‘īšiy bilādī (), званично је прихваћена као државна химна Уједињених Арапских Емирата након формирања државе 1971. године. Химну је компоновао Мухамед Абдел Вехаб, који је такође компоновао и химне других арапских држава. Текст химна, званично усвојене 1996. године, написао је Ариф ел Шејх Абдулах ел Хасан.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 United Arab Emirates: Ishy Bilady - Audio of the national anthem of United Arab Emirates, with information and lyrics
 Instrumental version of "Tahiat Alalam" in RealAudio
 Vocal version of "Ishy Bilady".

Уједињени
Уједињени Арапски Емирати